Bors (Arthurlegende), de naam van twee personages uit de Arthurlegende
Bors (Canton de Baignes-Sainte-Radegonde) (ook Bors-de-Baignes), een gemeente in het Franse departement Charente
Bors (Canton de Montmoreau-Saint-Cybard) (ook Bors-de-Montmoreau), een gemeente in het Franse departement Charente 
Bors (krant), in Hongarije
Borș, een dorp in het Roemeense district Bihor